Dean (aus lateinisch decanus zu decem ‚10‘) steht für:

 Dekan (Kirche), Amtstitel eines Klerikers (englisch)
 Dekan (Hochschule), Amtstitel eines Fachbereich- bzw. Fakultätsleiters einer Universität (englisch)

Dean heißen folgende geographische Objekte:
 Dean Cirque, Bergkessel in Viktorialand, Antarktika
 Dean Island, diverse Inseln
 Dean-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Dean Rocks, Felseninseln im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktika
 Dean Township, mehrere Verwaltungseinheiten
 Mount Dean, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Orte:
 Dean (Bedfordshire), Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Cumbria), Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Devon), Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Dorset), Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Hampshire), Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Oxfordshire), Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Somerset), Ort  im Vereinigten Königreich
 East Dean, Gloucestershire, Ort  im Vereinigten Königreich
 West Dean, Gloucestershire, Ort  im Vereinigten Königreich
 Dean (Arkansas) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Iowa) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Missouri) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Montana) in den Vereinigten Staaten
 Dean (New York) in den Vereinigten Staaten
 Dean (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Pennsylvania) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Tennessee) in den Vereinigten Staaten
 Dean (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Dean (West Virginia) in den Vereinigten Staaten

Baulichkeiten:
 Dean Building, in South Bend, Indiana
 Dean Court, Fußballstadion in der englischen Stadt Bournemouth
 Dean Farm, in Louisburg, North Carolina
 Dean Motor Company, historische Fabrik in Rapid City, South Dakota
sowie:
 Forest of Dean, historisches Waldgebiet in Gloucestershire, England

Sonstiges:
 Dean (Familienname), den Familiennamen Dean
 Dean (Vorname), den Vornamen Dean
 Dean (Film), US-amerikanischer Film des Regisseurs Demetri Martin aus dem Jahr 2016
 Dean (Musikinstrumente), ein Gitarrenhersteller
 Dean-Modell, ein wirtschaftswissenschaftliches Modell
 DJ Dean (* 1976), deutscher DJ und Produzent
 Hurrikan Dean,  erster Hurrikan der Saison 2007

Siehe auch:
 Deen (Begriffsklärung)
 Din (Begriffsklärung)
 Deane (Begriffsklärung)
 Deans